

Wydarzenia 

 koniec wojny chremonidejskiej, Antygon II Gonatas zapewnił sobie całkowitą dominację w Grecji
 władcą Syrii został Antioch II
 zwycięstwo Eumenesa I nad Antiochem I w bitwie pod Sardes

Zmarli 
 Antioch I Soter – władca Syrii